

Teatro
Un nemico del popolo (En folkefiende) – opera teatrale norvegese del 1882 di Henrik Ibsen

Cinema
Un nemico del popolo (An Enemy of the People) – film statunitense del 1978 diretto da George Schaefer

Pagine correlate
An Enemy of the People